Saint Cado est un saint chrétien légendaire, fêté le 21 septembre.
 Lîle de Saint-Cado est une île du Morbihan située dans la rivière d'Étel.